Дорджи  — бутанская фамилия. Известные носители:
 Семья Дорджи — влиятельная семья Бутана, ведущая историю с XII века.
  — бутанский поэт.
 Дорджи, Вангай — бутанский футболист.
 Дорджи, Дамчо — бутанский политик, министр иностранных дел Бутана с 2015 года.
 Дорджи, Джигме Палден — бутанский политик и член королевской семьи.
 Дорджи, Келли — бутанский актёр и модель, живущий в Мумбаи, Индия.
 Дорджи, Кинзанг — бутанский политик, премьер-министр Бутана в 2002—2003 и в 2007—2008 годах.
 Дорджи, Кинли — бутанский политик и журналист.
 Дорджи, Льендуп — бутанский политик, и. о. премьер-министра Бутана в 1964—1965 годах..
 Дорджи, Пема — бутанский врач, доктор традиционной бутанской и тибетской медицины
  — бутанский футболист, игрок национальной сборной Бутана.
 Дорджи, Сонам Тобгай (1896—1953) — представитель рода Дорджи, политический деятель Бутана, главный министр страны.
 Дорджи, Ченкьяб — бутанский государственный деятель и дипломат.

Дорджи — бутанское имя. Известные носители:
 
 Дорджи Вангчук — профессор тибетологии и буддологии.
 Дорджи Дема — бутанская спортсменка (стрельба из лука), участница Олимпийских игр 2008 года.
 Дорджи Намгьял — пенлоп (правитель) Бутана с 1831 по 1832.
 Аку Тонгми (настоящее имя — Дорджи) (1913-2007) — бутанский композитор, автор музыки государственного гимна Бутана.
 Дорджи Чоден (род. 1960) — бутанский политик, первая женщина-министр в правительстве Бутана.
 Дорджи Янгки — первая женщина-архитектор в Королевстве Бутан.

См. также 
 Бутанское имя

Бутанские имена